Фрессин () — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Фрессин () — коммуна во Франции, департамент Ло
 Фрессин () — коммуна во Франции, департамент Тарн